Compton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Compton Township (Arkansas)
 Compton Township (Minnesota)